Велешковичский сельский Совет — сельский Совет на территории Лиозненского района Витебской области Белоруссии.

Состав 
Велешковичский сельсовет включает 33 населённых пункта:
 Барсуки — деревня.
 Бесково — деревня.
 Бураки — деревня.
 Велешковичи — агрогородок.
 Вордевье — деревня.
 Глоданки — деревня.
 Городок — деревня.
 Горшево — деревня.
 Горяне — деревня.
 Гребеники — деревня.
 Гущено — деревня.
 Емельяново — деревня.
 Заверино — деревня.
 Загородно — деревня.
 Залесье — деревня.
 Замшено — деревня.
 Ковали — агрогородок.
 Кожуровщина — деревня.
 Красыни — деревня.
 Лапино — деревня.
 Михалиново — агрогородок.
 Никоновщина — деревня.
 Новая Дуброва — деревня.
 Пнево — деревня.
 Поленовка — деревня.
 Реуты — деревня.
 Селище — деревня.
 Сетище — деревня.
 Симаново — деревня.
 Строганы — деревня.
 Титово — деревня.
 Шевели — деревня.
 Шустево — деревня.

Упразднённые населенные пункты на территории сельсовета:
 Горы — деревня.
 Михайлово — деревня.
 Толпа — деревня.

См. также 
 Лиозненский район

Примечания

Ссылки 
 Лиозненский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Лиозненского района